Borgofranco heißen folgende italienische Orte:
 Borgofranco d’Ivrea, in der Provinz Turin (Piemont);
 Borgofranco sul Po, in der Provinz Mantua (Lombardei).